Ce terme peut désigner :
 Opium du peuple, un groupe de punk français ;
 L'opium du peuple (philosophie politique), une expression de Karl Marx résumant sa critique de la religion à partir du concept d'aliénation.

Notes et références